Михаил Митрофанов:
 Митрофанов, Михаил Васильевич (1929—2021) — советский передовик промышленного производства, слесарь-инструментальщик Ульяновского приборостроительного завода, Герой Социалистического Труда (1971).
 Митрофанов, Михаил Викторович (род. 1977) — российский регбист и хоккеист.
 Митрофанов, Михаил Михайлович (1900—1919) — участник подпольной пробольшевистской группы Мерлина в Бийске в 1919 г.